Паровоз Д:
 Паровоз Д — российский грузовой паровоз выпускавшийся в 1845—1848 годах для Петербурго-московской железной дороги.
 Паровоз Д — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1883—1906 годах Коломенским заводом.